Výraz plus může znamenat:

 plus – znaménko, viz znaménka plus a minus
 PLUS – české politické hnutí
 Český rozhlas Plus – stanice Českého rozhlasu (vysílá od 1. března 2013)
 Plus (nakladatelství) – české nakladatelství
 JOJ Plus – druhý televizní kanál slovenské TV JOJ
 Plus Discount, zkráceně jen Plus – obchodní řetězec sítě Tengelmann působící v ČSFR/ČR od roku 1992 zhruba do roku 2008

Reference

Externí odkazy